Wróblewska ist der Familienname folgender Personen:

 Krystyna Wróblewska (1904–1994), polnische Malerin und Grafikerin 
 Marianna Wróblewska (* 1943), polnische Jazzsängerin